

Гирбовец () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Гідіджень.
 Гирбовец () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Бенія.

Гирбовец () — село у Аненій-Нойському районі.
 Гирбовец () — село у Калараському районі.